Cotton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Township (Indiana)
 Cotton Township (Minnesota)